M8 kan syfta på:

 M8 (Storbritannien)en motorväg i Storbritannien
 M8 – en motorväg i Pakistan, se Lista över motorvägar i Pakistan
 M8 (Ryssland) – en motorväg i Ryssland
 M8 – en motorvägssträcka i Irland, se N8
 M8 – en nebulosa, se Messier 8
 M8 Greyhound – en pansarbil från USA
 Meizu M8 – en mobiltelefon
 HTC M8 – en mobiltelefon
 Macchi M.8 –en flygbåt
 Leica m8 –en kameramodell
 HMS M8 – en minsvepare
 M8 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga